Dong Yi peut se référer à:
 Dong Yi, une série télévisée sud-coréenne ;
 Dong-yi, ou , célèbre concubine royale coréenne, épouse du roi Sukjong et mère du roi Yeongjo ;
 , un général de la dynastie Qin ;
 Dongyi, un groupe ethnique de l'histoire chinoise sous la dynastie Zhou.

Voir aussi